Stöckenhof ist ein Ortsname in Baden-Württemberg:

 Stöckenhof (Allensbach), Hof im Gemeindeteil Langenrain von Allensbach, Landkreis Konstanz
 Stöckenhof (Berglen), Weiler im Gemeindeteil Öschelbronn von Berglen, Rems-Murr-Kreis
 Stöckenhof (Crailsheim), Hof im Stadtteil Jagstheim von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall
 Stöckenhof (Sulzbach-Laufen), Wohnplatz im Ortsteil Sulzbach am Kocher der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-WÜrttemberg
 Stöckenhof (Winnenden), Weiler im Stadtteil Breuningsweiler von Winnenden, Rems-Murr-Kreis